China Open 2016 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Beijing Olympic Park i Beijing, Folkerepublikken Kina i perioden 29. september - 9. oktober 2016. Det var den 13. udgave af China Open, og det er sæsonens fjerde og sidste turnering på kvindernes WTA Tour i kategorien WTA Premier Mandatory, mens det er sæsonens 10. turnering i kategorien ATP World Tour 500 på mændenes ATP World Tour.

Damesingletitlen blev vundet af Agnieszka Radwańska, som dermed gentog sin sejr ved China Open 2011 og altså vandt titlen for anden gang. Polakken tabte ikke et eneste sæt i turneringen og besejrede Johanna Konta i finalen med 6-4, 6-2 i løbet af 1 time og 36 minutter. Dermed sikrede Radwańska sig den 20. WTA-titel i karrieren, hvoraf hun indtil da havde vundet ni i Asien, og sejren var hendes tredje gevinst i en Premier Mandatory-turnering. Det var til gengæld første gang i Kontas karriere, at hun havde kvalificeret sig til en finale på Premier Mandatory-niveau, men på trods af finalenederlaget avancerede hun for første gang i karrieren til en placering blandt de ti bedste på WTA's verdensrangliste. Hun blev dermed den blot fjerde britiske kvinde i top 10, siden ranglisten blev etableret i 1975. Det var 32 år siden Storbritannien senest havde haft en spiller (Jo Durie) blandt de ti bedste kvinder.

Andy Murray sejrede i herresingleturneringen, hvor han ikke tabte et eneste sæt undervejs, og hvor han i finalen besejrede Grigor Dimitrov med 6-4, 7-6. Skotten vandt dermed sin femte titel i 2016 og den 40. i alt i sin karriere. Dimitrov var i en ATP World Tour-finale for tredje gang i 2016 men måtte for tredje gang nøjes med taberens rolle. Til gengæld kunne han glæde sig over, han i kvartfinalen for første gang i sin karriere formåede at besejre Rafael Nadal. 

I damedoublefinalen vandt Bethanie Mattek-Sands og Lucie Šafářová med 6-4, 6-4 over franskmændene Caroline Garcia og Kristina Mladenovic. Den amerikansk-tjekkiske konstellation vandt dermed deres tredje turnering i træk, eftersom de også havde sejret i US Open og Wuhan Open, og i finalen udbyggede parret deres sejrsstime til 16 kampe i træk.

Endelig blev herredoubletitlen vundet af Rafael Nadal og Pablo Carreño Busta, der vandt deres første turneringssejr som makkere. For begge spillere var sejren endvidere deres anden doubletitel i 2016, idet Nadal tidligere på året vandt OL-guld i herredouble, mens Carreño Busta havde vundet titlen i Quito. I finalen vandt spanierne med 6-7, 6-2, [10-8] over Jack Sock og Bernard Tomic, der spillede sammen for første gang nogensinde, og Tomic var i sin første doublefinale i karrieren på ATP World Tour.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 8.340.944, fordelt på følgende præmietotaler:
 Kvindernes rækker under WTA Tour: $ 5.424.394.
 Mændenes rækker under ATP World Tour: $ 2.916.550.

Kvinder 

Den samlede præmiesum i damesingle og damedouble androg $ 5.424.394 og fordelte sig som følger:

Mænd 

Den samlede præmiesum i herresingle og herredouble androg $ 2.916.550 og fordelte sig som følger:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen i damesingle havde deltagelse af 60 spillere, der fordelte sig på:
 47 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 22. august 2016 (seks uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 8 spillere fra kvalifikationsturneringen.

De fire semifinalister i den foregående uges Premier 5-turnering, Wuhan Open 2016, modtog byes i første runde.

Kvalifikation 

Kvalifikationen i damesingle havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 24 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 4 par, der havde modtaget et wildcard.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herresingle havde deltagelse af 32 spillere, der fordelte sig på:
 25 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 22. august 2016 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 4 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herresingle havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herredouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.
 1 par fra kvalifikationen.

Kvalifikation 

Fire par spillede i kvalifikationen om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 China Open

Noter 

2016
WTA Tour 2016
ATP World Tour 2016